Richard Phillips peut désigner :
 Richard Phillips (1767-1840), auteur, éditeur, libraire anglais ;
 Richard Phillips (1983-), athlète jamaïcain ;
 Richard Phillips (1962-), peintre américain ;
 , capitaine du navire MV Maersk Alabama, pris en otage par des pirates somaliens en .